Longonesi – abitanti di Longone Sabino
Longonesi – abitanti di Longone al Segrino
Longonesi – abitanti di Porto Azzurro